Села:
 Радичі — Житомирська область, Звягельський район
 Радичі — Житомирська область, Житомирський район

Див. також 
 Радичів